Verneuil-sur-Avre, appelée Verneuil-au-Perche sous l'Ancien Régime, connut plusieurs batailles :
Siège de Verneuil (1173), entre Louis VII de France et Henri II d'Angleterre
Bataille de Verneuil (1424), pendant la Guerre de Cent Ans, au commencement du règne de Charles VII de France
Prise de Verneuil (1449) par le roi Charles VII de France en 1449, dans le cadre de la reconquête de la Normandie.
Bataille